Essong peut désigner :
 Essong, un village du Cameroun dans la commune de Djoum.
 Essong, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.
 Essong, un village du Cameroun dans la commune de Mengang ;
 Essong, un village du Cameroun dans la commune de Nsem.
 Essong, un village du Cameroun dans la commune de Obala ;